Crayon 301 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 301 varv (318,458-miles, 512,508 km) på den 1,058 mile långa ovalbanan New Hampshire Motor Speedway i Loudon i New Hampshire i USA. Loppet har körts årligen sedan 1993 och är ett av två NASCAR Cup-lopp som årligen som körs på New Hampshire Motor Speedway, det andra är ISM Connect 300.

Tidigare namn 
 Slick 50 300 (1993 - 1995)
 Jiffy Lube 300 (1996 - 1999)
 Thatlook.com 300 (2000)
 New England 300 (2001 - 2003)
 Siemens 300 (2004)
 New England 300 (2005)
 Lenox Industrial Tools 300 (2006 - 2007)
 Lenox Industrial Tools 301 (2008 - 2012)
 Camping World RV Sales 301 (2013 - 2014)
 5-hour Energy 301 (2015)
 New Hampshire 301 (2016)
 Overton's 301 (2017)
 Foxwoods Resort Casino 301 (2018 - 2021)
 Ambetter 301 (2022)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet blev försenat på grund av regn och fick avslutas tidigare på grund av mörker på icke belyst bana.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer med flera segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i New Hampshire
Återkommande sportevenemang med premiär 1993